Il singolare del torneo di tennis Roma Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Patience che ha battuto in finale Florent Serra 7-64, 7-5.

Teste di serie 

 Florent Serra (finale)
 Francesco Aldi (quarti di finale)
 Olivier Patience (Campione)
 Dmitrij Tursunov (secondo turno)

 Vladimir Volčkov (secondo turno)
 Răzvan Sabău (primo turno)
 Takao Suzuki (primo turno)
 Júlio Silva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Roma Open 2005